Europejski Challenge Juniorów w Curlingu 2010 został rozegrany w Pradze, między 3 a 8 stycznia 2010 w hali curlingowej Roztyly. W rywalizacji o miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów 2010 rywalizowało 10 reprezentacji kobiecych oraz 13 męskich, łącznie z 16 państw.

Mistrzostwa Świata Juniorów 2010 odbędą się w Szwajcarii, więc do występu zakwalifikowali się tylko zwycięzcy challenge'u.

W konkurencji kobiet drużyna, która zajęła po fazie grupowej pierwsze miejsce, automatycznie awansowała do finału. W półfinale zmierzyły się ze sobą zespoły z 2. i 3. miejsca. W półfinałach mężczyzn zwycięzca grupy rywalizował będzie przeciwko drużynie z drugiego miejsca z drugiej grupy.

Zawody kobiet wygrała reprezentacja Niemiec pokonując 3:2 Dunki, w konkurencji mężczyzn awans do mistrzostw świata wywalczyli Finowie, którzy pokonali 6:5 Francuzów.



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
8 stycznia 2010; 15:30

Półfinały 
8 stycznia 2010; 11:30

Round Robin 
 Klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
3 stycznia 2010, 17:15

Sesja 2. 
3 stycznia 2010, 20:45

Sesja 3. 
4 stycznia 2010, 8:00

Sesja 4. 
4 stycznia 2010, 11:05

Sesja 5. 
4 stycznia 2010, 14:00

Sesja 6. 
4 stycznia 2010, 17:55

Sesja 7. 
4 stycznia 2010, 21:00

Sesja 8. 
5 stycznia 2010, 8:00

Sesja 9. 
5 stycznia 2010, 11:05

Sesja 10. 
5 stycznia 2010, 14:10

Sesja 11. 
5 stycznia 2010, 21:00

Sesja 12. 
6 stycznia 2010, 8:00

Sesja 13. 
6 stycznia 2010, 11:05

Sesja 14. 
6 stycznia 2010, 14:10

Sesja 15. 
6 stycznia 2010, 17:55

Sesja 16. 
6 stycznia 2010, 21:00

Sesja 17. 
7 stycznia 2010, 11:05

Sesja 18. 
7 stycznia 2010, 17:55

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
8 stycznia 2010; 15:30

Półfinały 
8 stycznia 2010; 11:30

Tie-breaker

Round Robin 
 Klasyfikacja grupy MA po Round Robin

 Klasyfikacja grupy MB po Round Robin

Sesja 1. 
3 stycznia 2010; 20:45

Sesja 2. 
4 stycznia 2010; 11:05

Sesja 3. 
4 stycznia 2010; 14:10

Sesja 4. 
4 stycznia 2010; 17:55

Sesja 5. 
4 stycznia 2010; 21:00

Sesja 6. 
5 stycznia 2010; 8:00

Sesja 7. 
5 stycznia 2010; 11:05

Sesja 8. 
5 stycznia 2010; 17:55

Sesja 9. 
6 stycznia 2010; 8:00

Sesja 10. 
6 stycznia 2010; 11:05

Sesja 11. 
6 stycznia 2010; 14:10

Sesja 12. 
6 stycznia 2010; 17:55

Sesja 13. 
7 stycznia 2010; 8:00

Sesja 14. 
7 stycznia 2010; 11:05

Sesja 15. 
7 stycznia 2010; 14:10

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa Europejskiego Challenge'u Juniorów 2010
 Challenge na stronach Światowej Federacji Curlingu • kobiety • mężczyźni

2010
2010 w curlingu
2010 w Czechach
Sport w Pradze
Curling w Czechach